Karup kan syfta på:

Geografi

Danmark 

 Karup, Mittjylland, Region Mittjylland, Viborg Kommune, 
 Karups flygplats, Region Mittjylland, Viborg Kommune, 
 Karups kommun, en tidigare kommun

Indonesien 

 Sungai Karufa, vattendrag, Papua Barat,

Sverige

 Karups landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1952–1970
 Karups sommarby – en tätort i Sjöbo kommun i Skåne län

Se även
 Karups socken
 Karups församling
 Karups kyrka
 Karups distrikt
 Västra Karup
 Östra Karup